Åfjorden er navnet på flere fjordre i Norge:

 Åfjorden (Hyllestad) – en fjord i Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane.
 Åfjorden (Røst) – en fjord i Røst kommune i Nordland.
 Åfjorden (Åfjord) – en fjord i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag.
 Åfjorden – et andet navn på Ofjorden i Finnmark.